Greta Scarano (1986-), actrice italienne,
  (1540-1610), philosophe et écrivain italien,
  (1847-1901), compositeur italien,
 Tecla Scarano (1894-1978), actrice italienne.

Patronyme italien